Hymn Państwowy Republiki Baszkortostanu (, ) – jeden z symboli państwowych Baszkortostanu, republiki autonomicznej w składzie Federacji Rosyjskiej. Autorami tekstu hymnu w języku baszkirskim są Rawil Bikbajew oraz Raszyt Szakur, autorami tekstu rosyjskiego są Farit Idrisow oraz Swietłana Czurajewa, muzykę skomponował Farit Idrisow. Hymn został oficjalnie przyjęty 18 września 2008.

Tekst hymnu

Zobacz też 
 Baszkortostan
 godło Baszkortostanu, flaga Baszkortostanu

Przypisy 

Baszkortostan
Baszkiria